Il doppio del torneo di tennis Barnstaple Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frederik Nielsen e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Jasper Smit e Martijn van Haasteren 6-2, 64-7, [10-2].

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (finale)
 Jamie Delgado /  Frank Moser (quarti di finale)

 Frederik Nielsen /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Lukáš Rosol /  Jan Vacek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barnstaple Challenger 2007